Финал Южноамериканского кубка 2019 — решающий матч, по результатам которого определился победитель Южноамериканского кубка 2019, 18-го розыгрыша второго по значимости после Кубка Либертадорес клубного турнира Южной Америки, проводимого под эгидой КОНМЕБОЛ. Впервые в истории турнира финал состоял из одного матча, который заранее был отдан Парагваю. Первоначально планировалось провести финал на главной арене страны «Дефенсорес дель Чако», но из-за её реконструкции игра была перенесена на стадион клуба «Серро Портеньо» «Генерал Пабло Рохас».

Матч состоялся 9 ноября 2019 года между эквадорским «Индепендьенте дель Валье» и аргентинским «Колоном». Для обеих команд это был первый финал Южноамериканского кубка, при этом для эквадорского клуба это был второй финал в международных турнирах — в 2016 году команда уступила в финале Кубка Либертадорес.

По итогам финала обладателем трофея стал «Индепендьенте дель Валье», одержавший победу со счётом 3:1.

Путь к финалу

Матч

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 

Южноамериканский кубок
Футбол в Южной Америке в 2019 году
Матчи ФК «Индепендьенте дель Валье»
Матчи ФК «Колон»